Макка́ллох, И́ан:
  (род. 1939) — шотландский актёр.
 Маккаллох, Иэн (род. 1959) — британский рок-музыкант, певец и автор песен.
 Маккалох, Иан (род. 1971) — английский профессиональный игрок в снукер.